L'edizione 1958 del Campionato polacco di calcio vide la vittoria finale del ŁKS Łódź.

Classifica finale

Collegamenti esterni 
 

Calcio nel 1958
Campionato polacco di calcio